Run to You – singolo di Bryan Adams del 1984, dall'album Reckless
 Run to You – traccia dell'album Quiet Riot dei Quiet Riot del 1988
 Run to You – singolo di Whitney Houston del 1993, dall'album The Bodyguard: Original Soundtrack Album
 Run to You – singolo dei Roxette del 1994, dall'album Crash! Boom! Bang!
 Run to You – singolo dei Plus One del 2000, dall'album The Promise
 Run to You – traccia dell'album Black Roses dei The Rasmus del 2008